Symmons steht für:

Familienname folgender Personen:
 Charles Symmons (1749 – 1826), walisischer Poet und Priester
 Nikki Symmons (* 1982), irische Feldhockey- und Cricket-Spielerin
 Paul Symmons (* 1973), Australian-Football-Spieler
 Sarah Symmons (* vor 1967), englische Kunsthistorikerin

Motorsport:
 Symmons Plains Raceway, Motorsport-Rennstrecke in Australien